Бруси́лов (Брусилова) — русская фамилия.

 Известные носители 
 Брусилов, Александр Владимирович (род. 1938) — российский художник-реалист.
 
 Брусилов, Аншель (настоящая фамилия Брусиловский; 1928—2018) — американский скрипач, дирижёр.
 Брусилов, Георгий Борисович (1893—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны. 
 Брусилов, Георгий Львович (1884—1914?) — русский исследователь Арктики.
 Брусилов, Лев Алексеевич (1857—1909) — вице-адмирал, первый начальник российского Морского генерального штаба.
 
 Брусилов, Станислав Александрович (род. 1976) — российский художник-реалист.
 Брусилова, Елена Анатольевна (род. 1963) — член правления ОАО АНК «Башнефть». Топоним 
 Брусилов — райцентр, Брусиловский район, Житомирская область Украины.
 Брусилов — село, Черниговский район, Черниговская область Украины.

 См. также 
 Брусиловский прорыв
 Брусиловский
 Брусиловка
 Брусилово